Ирку́тский областно́й музыка́льный теа́тр и́мени Н. М. Загу́рского — театр в городе Иркутске.

История 
В 1939 году Иркутский областной комитет ВКП(б) принимает решение «Об организации в городе театра музкомедии». Облисполком обращается в Совнарком РСФСР с ходатайством «О переброске одного из действующих театров в Иркутск», которое было формально удовлетворено в том же году.

Начинаются поиски профессиональной труппы музыкальной комедии, готовой переехать в Сибирь в полном составе.

В 1931 и 1932 году, в городе и области с успехом гастролировал новосибирский театр «Советская оперетта» под руководством Сагайдачного Ю. Л., который впоследствии руководил музыкальным театром в Пятигорске.

В октябре-ноябре 1939 года Сагайдачный формирует коллектив Горьковского театра оперетты. Помимо артистов из Пятигорска, в коллектив нового театра вошли солисты и из других городов. Из Читы в Горький приезжает молодой актёр, выпускник Новосибирской балетной школы Николай Загурский, в будущем народный артист РСФСР и директор Иркутского театра музыкальной комедии.

В Горьком театр базировался в помещении Дворца культуры им. Ленина, где существовало большое количество кружков и творческих коллективов, что часто приводило к срыву запланированных репетиций, а порой и спектаклей. Сагайдачный начинает искать выход из положения.

В августе 1940 года «Горьковская оперетта» гастролирует в Саратове. Возвращать театр после гастролей в Горький Сагайдачный не хотел и ему удаётся договориться в Москве о гастролях в Иркутске, которые должны были продлиться до апреля 1941 года. Иркутск для дальнейшей работы был выбран не случайно, Сагайдачный хорошо знал город, людей, да и его самого там помнили.

Тем временем, будущему театру передаётся здание бывшего Общественного Губернского собрания, построенное в 1902 году по проекту архитектора Владимира Рассушина, с огромным по тем временам зрительным залом на 912 мест, в котором выступали признанные мастера российской сцены начала XX века: Александр Давыдов, Леонид Собинов, солисты легендарного балета Дягилева, — Вацлав Нижинский и Екатерина Гельцер…
После революции это здание занимал «Клуб Октябрьской революции», известный как «КОР» .

Первым директором Иркутского областного театра музыкальной комедии назначается А. Л. Рымлянд, он готовит здание для приема творческого коллектива, набирает технический и административный персонал.

17 октября 1940 года, спектаклем «Свадьба в Малиновке» «Горьковская музкомедия» открывает свои полугодовые гастроли в Иркутске. В город приехали 165 человек из творческого и административно-технического состава, среди которых: А. Воробьева, М. Мелодиева, А. Александрова, О. Дуглас, И. Ливанова, А. Тэнсон, А. Иванов, М. Снегов, Г. Муринский, Ф. Блиц, Г. Гросс, Н. Загурский, В. Агафонов.

Представления Горьковского театра проходят при полных залах и с большим успехом. В декабре того же года областное руководство и Сагайдачный инициируют работу по передаче Горьковского театра музыкальной комедии в ведение Иркутского отдела искусств.

К марту 1941 года все вопросы по передаче были решены и 19 марта 1941 года издаётся приказ «Об Иркутском областном театре музыкальной комедии».
Этот день и принято считать днём рождения театра. Директором и художественным руководителем назначается Л. Ю. Сагайдачный, заместителем директора А. Л. Рымлянд.

В годы Великой отечественной войны многие артисты и работники театра ушли на фронт и принимали участие в боевых действиях. В военные годы город становится одним из промышленных, госпитальных и культурных центров Сибири. В Иркутск направляются эвакуированные артисты Академического театра оперы и балета Украинской ССР им. Шевченко из Киева, возглавляемого Николаем Смоличем.
 
Из Ленинградского театра музыкальной комедии, который продолжал работать в блокадном городе, вывезли наиболее истощённых артистов, и они также вошли в труппу театра. Иногда артистам приходилось давать по 15-20 концертов в день в госпиталях и воинских частях города и края.

В те памятные и тяжёлые для страны и нашего народа времена, театр выпускал по 8-10 премьер в год. Ставили Кальмана, Штрауса, Легара; «Ночь в июне» и «На берегу Амура» Матвея Блантера, «Соловьиный сад» Семёна Заславского, «Раскинулось море широкое», «Под небом Праги»…

Артисты театра активно участвовали в сборе средств «В фонд обороны», за что были отмечены в телеграмме И. В. Сталина:

…Прошу передать сотрудникам Иркутского театра музыкальной комедии, собравшим 202 100 рублей на строительство эскадрильи «Советский артист», мой братский привет и благодарность Красной Армии…

В 1961 году директором театра назначается заслуженный артист РСФСР Николай Матвеевич Загурский, внесший огромный вклад в развитие театрального дела в крае. В том же году при театре открывается и балетная студия.

В 1990 году театр получает статус музыкального, новое здание, и 5 января 1990 года открывает свой новый сезон премьерой оперы «Кармен» французского композитора Жоржа Бизе.

Современный репертуар 
Сегодня в репертуаре театра свыше 30 постановок в театральных жанрах: рок-опера, балет, оперетта, мюзикл.

В Иркутске  театр известен своими спектаклями: «Алые паруса», «Иисус Христос — суперзвезда», «Летучая мышь», «Юнона и Авось», «Труффальдино из Бергамо», «Казанова» «Crazy Dance, или 5 свадеб в один день», «Севастопольский вальс» и многими другими…

Премьеру «Алых парусов» театр приурочил к юбилейным праздникам: весной 2016 года театру исполнилось 75 лет.

Труппа 
Народные артисты России:
 Николай Мальцев;
 Владимир Яковлев.
Николай Хохолков 

Заслуженные артисты России:
 Елена Бондаренко;
 Мария Стрельченко
 Виктор Лесовой;
 Владимир Попов;
 Любовь Полякова.

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки

Внешние медиафайлы

 

Театры, основанные в 1941 году
Иркутский музыкальный театр
Музыкальные театры России